Richard von Meyerinck ist der Name folgender Personen:

* Richard von Meyerinck (Hofmarschall) (1812–1889), preußischer Hofmarschall und Oberjägermeister 
 Richard von Meyerinck (General) (1802–1885), preußischer Generalmajor